23. Mistrzostwa Europy w piłce siatkowej kobiet 2003 odbyły się w Turcji w dniach 20 – 28 września 2003. Tytułu sprzed dwóch lat nie obroniły Rosjanki na korzyść reprezentacji Polski, która pierwszy raz zdobyła tytuł Mistrzyń Europy pokonując w finale reprezentację Turcji 3:0.

Kwalifikacje 
Bezpośredni awans uzyskały 3 najlepsze drużyny poprzedniego championatu: Rosja, Włochy i Bułgaria oraz gospodarz turnieju – Turcja. Pozostałe drużyny podzielono na 3 grupy eliminacyjne, z których awans uzyskały 2 drużyny (Ukraina i Rumunia, Serbia i Czarnogóra oraz Holandia, Polska i Niemcy). Prawo startu na ME wywalczyły również reprezentacje z trzecich miejsc – Czechy (z grupy A) i Słowacja (grupa C).

Hale sportowe 
 Antalya: Dilek Sabancı Spor Salonu (mecze grupy A)
 Ankara: Ankara Atatürk Spor Salonu (mecze grupy B i runda finałowa)

Faza grupowa

Grupa A 

 20 września

 21 września

 22 września

 24 września

 25 września

Grupa B 
 20 września

 21 września

 22 września

 24 września

 25 września

Faza finałowa

Mecze o miejsca 5-8 
27 września 2003

Półfinały 
27 września 2003

Mecz o 7. miejsce 
28 września 2003

Mecz o 5. miejsce 
28 września 2003

Mecz o 3. miejsce 
28 września 2003

Finał 
28 września 2003

Nagrody indywidualne

Klasyfikacja końcowa 

Mistrzostwa Europy w piłce siatkowej kobiet
2003 w piłce siatkowej
Zawody sportowe w Ankarze
2003 w Turcji
Piłka siatkowa w Turcji